Барнакл Білл (фільм, 1941), «Барнакл Білл» () — американська кінокомедія режисера Річарда Торпа 1941 року.
 Нора Барнакл (; 21 березня 1884, Голвей — 10 квітня 1951, Цюрих) — муза і дружина Джеймса Джойса.
 Барнакл (, точний переклад — Прилипала) — створіння з світу комп'ютерної. Оточені великими іклами і з пащею на кінці, наповненою гострими зубами.